Џек Александер Хјустон (; Кингс Лин, 7. децембар 1982) енглески је глумац. Појавио се као Ричард Хароу у телевизијској драмској серији Царство порока -{HBO}--а. Такође је играо споредну улогу у филму Америчка превара из 2013. године, играо је истоименог лика у историјској драми Бен-Хур, а појавио се као један од главних ликова четврте сезоне антологијске серије Фарго (2020) -{FX}--а.

Филмографија

Филм

Телевизија

Видео-игре

Референце

Спољашње везе

 Интервју са Џеком Хјустоном за -{Details}-

Рођени 1982.
Биографије живих особа
Енглески глумци